Renan kan syfta på:

Personer 
 Ernest Renan, fransk filosof
 Renan Brito Soares, en brasiliansk fotbollsspelare

Platser 
 Renan, Bern, schweizisk kommun
 Saint-Renan, fransk kommun